Шахматы Украины

История

Появление шахмат в Киевской Руси 
При археологических раскопках (1981) на территории Киева и Вышгорода найдены шахматные фигуры из кости XI—XII веков (король и ладья). О распространении шахмат на территории Киевской Руси свидетельствует также ряд былин («Михайло Потык», «Ставр Годинович», «Илья Муромец и Калин царь» и другие), в которых упоминаются эпизоды шахматной игры. Первое упоминание о шахматах — «Кормчая книга» (1262), в которой шахматные фигурируют среди запрещённых занятий.

Распространение шахмат в XVII—XIX веках 
Интерес к шахматам в XVII—XVIII веках проявляли поэт П. Берында (XVI—XVII века), поэт и философ Г. Сковорода (1722—1794), гетман К. Разумовский (1728—1803) и другие. В XIX веке появились шахматные кружки во многих украинскх городах, в том числе в Екатеринославе, Елисаветграде, Житомире, Киеве, Луганске, Николаеве, Одессе, Харькове. В конце XIX века центром шахматной жизни Украины стал Харьков, где в 1882 году образовалось «Харьковское общество любителей шахматной игры» (около 80 членов). Инициатором создания общества был военный врач, выпускник Харьковского университета Михаил Александрович Шабельский. Общество регулярно проводило первенства города, участвовало в матчах по переписке с Москвой, Петербургом, организовало ряд выступлений М. Чигорина (который был знаком с  М. Шабельским) с сеансами одновременной игры и лекциями (1884).
В 1895 во Львове был проведён 1-й чемпионат «Львовского клуба шахматистов». Победителем стал львовский юрист и шахматный мастер Игнац фон Попиль.

Предвоенные годы 
В начале XX века шахматную жизнь помогли оживить шахматные общества Киева и Одессы (основанные в 1900). В 1900 с гастролями в Киеве и Одессе выступил Д. Яновский. Дважды посетил Киев М. Чигорин (1902). Киевское шахматное общество провело 3-й Всероссийский турнир (1903), в котором приняли участие 6 киевских шахматистов.

Среди сильнейших шахматистов начала XX века представители Киевского шахматного общества — Е. Боголюбов, Ф. Дуз-Хотимирский, С. Избинский, М. Ловцкий, А. Эвенсон и Одесского шахматного общества — Б. Верлинский, П. Лист, Н. Лоран, а также Н. Руднев (Харьков) и О. Бернштейн (Житомир).

В 1909/1910 в Одессе состоялся «Южнорусский турнир» (1. Б. Верлинский; 2-3. Е. Боголюбов, С. Избинский). Под редакцией Н. Лорана вышли 2 номера журнала «Шахматы» (Одесса, 1911). В начале 1910-х годов ряд соревнований провели шахматные кружки Екатеринослава и Николаева.

УССР 
После провозглашения Советской власти и образования УССР (1922) развитие шахмат приобрело организованный и массовый характер: шахматные соревнования состоялись в Виннице, Каменец-Подольске, Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове и других городах; по рекомендации 1-го шахматного съезда Украины (Киев, 1924) при советах физкультуры предприятий и организаций образовались шахматные секции. В 1927 в Донецке состоялся массовый турнир с участием свыше 200 шахматистов. В середине 1930-х годов при республиканских Дворцах пионеров образовались шахматные клубы, которые проводили массовые соревнования, например киевский Дворец пионеров организовал (1935—1940) ряд соревнований с участием около 25 тысяч школьников. Открылись шахматные клубы в Днепрепетровске, Киеве, Одессе, Харькове.

Популяризации и развитию шахмат способствовали гастроли X. Р. Капабланки (1936), который выступил с сеансами одновременной игры в Киеве, Днепропетровске и Одессе (по 2 сеанса) и Харькове (3); сыграл в них 270 партий (+183, −28, = 59).

Важную роль в организации многих шахматных соревнований сыграла газета «Шaxiст» (Киев, 1936—1939). В 1930-е годах среди сильнейших советских шахматистов было немала представителей Украины: И. Болеславский, Я. Вильнер, А. Замиховский, А. Константинопольский, И. Погребысский, В. Раузер, Вл. Кириллов и другие.

В 1945—1987 число квалифицированных шахматистов в республике возросло да 400 тысяч. Открылись десятки шахматных клубов, в том числе в Киеве, Донецке, Луганске, Днепропетровске, Запорожье, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Черновцах, Ялте и других городах. Наиболее успешно работают шахматные клубы Львова (воспитано 6 гроссмейстеров), Одессы (4) и Харькова (3).

Чемпионаты Украины проводятся с 1924 года, среди женщин — с 1935. Украинские шахматисты успешно выступают в Спартакиадах народов СССР: 1979 и 1986 (мужчины) — 1-е, 1975 и 1986 (женщины) — 2-е, 1959 и 1967 — 3-е, 1983 — 4-е, 1963 — 5-е места; на командных чемпионатах СССР: 1981 — 1-е, 1951, 1955, 1969, 1972 — 3-е, 1948, 1985 — 4-е, 1953, 1958, 1960 — 5-е, 1962 — 5-6-е места. Юношеская сборная команда УССР участвует в чемпионатах СССР с 1949; она победитель первых Всесоюзных юношеских спорт игр (1984), посвященных 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 1962—1968 команда УССР успешно провела 7 матчей с командой Болгарии.

В УССР проводились финалы 14 чемпионатов СССР (6 мужских и 8 женских);
 соревнования претендентов — Киев (1968), Одесса (1974) и претенденток — Одесса (1980), Львов (1983);
 международные турниры: мужские — Одесса (1976), Киев (1978), Львов, женские — Киев (1967), Одесса (1980), Львов (1985), юношеские — Львов (1961, 1965), Одесса (1977).

Популяризации шахмат в УССР немало способствовали разного рода шахматные праздники.

Шахматисты 
Первым из украинских шахматистов звания гроссмейстера удостоен Е. Геллер (1952). Наибольших успехов среди украинских шахматистов добились: 
Е. Геллер — участник ряда соревнований претендентов, победитель многих Всемирных олимпиад, 2-кратный чемпион СССР;
 А. Белявский — участник претендентских матчей, Всемирных олимпиад и командного чемпионата мира, чемпион мира среди юношей, 3-кратный чемпион СССР;
 Л. Штейн — участник межзональных турниров, олимпиад, 3-кратный чемпион СССР;
Ю. Сахаров — 2-кратный чемпион УССР, победитель международного турнира в Варне (1968 г.), 2-кратный победитель командных чемпионатов мира (заочных шахматных олимпиад);
 В. Тукмаков — участник межзональных турниров, олимпиад, призёр нескольких чемпионатов СССР;
 А. Чернин — участник турнира претендентов и победитель командного чемпионата мира, чемпиона Европы среди юношей;
 О. Романишин — чемпион Европы среди юношей, участник межзональных турниров, призёр чемпионатов СССР;
 И. Дорфман, М. Гуревич, В. Савон — победители чемпионатов СССР и участники межзонального турнира;
 Г. Кузьмин — участник Всемирной шахматной олимпиады 1972 и межзональных турниров;
 М. Штейнберг — чемпион Европы и СССР среди юношей; 
 К. Лернер, В. Эйнгорн, В. Маланюк — призёры чемпионатов СССР;
 В. Иванчук — победитель Всесоюзного турнира молодых мастеров, победитель и призёр юношеских чемпионатов мира и Европы;
 М. Литинская — участница соревнований претенденток, победительница чемпионатов СССР;
 Л. Семёнова — участница соревнований претенденток и олимпиады, чемпионка СССР;
 3. Лельчук — участница межзонального турнира;
 И. Челушкина — призёр чемпионатов СССР.
 Изаций —  победитель TikTok Chess Major; на данный момент имеет 2862 ELO; ввел такие дебюты, как: "Ноготь бобра", "Клык енота", "Лимонадный Джо".

В 1987 году насчитывалось 407 тысяч украинских шахматистов, занимающихся в секциях и группах по утверждённой программе. 
 Среди них 16 гроссмейстеров:
 мужчины — А. Белявский, М. Гуревич, И. Дорфман, Г. Кузьмин, К. Лернер, В. Маланюк, А. Михальчишин, С. Палатник, О. Романишин, В. Савон, В. Тукмаков, А. Чернин, В. Эйнгорн;
 женщины — Лельчук, Литинская, Семёнова;
 гроссмейстер — И. Платонов;
 гроссмейстер по композиции — В. Руденко;
 10 международных мастеров ФИДЕ:
 мужчины — В. Иванчук, В. Неверов, И. Новиков, В. Охотник, М. Подгаец;
 женщины — О. Андреева, Л. Муленко, Л. Мучник, Н. Ручьёва, И. Челушкина;
 11 международных мастеров ИКЧФ:
 мужчины — А. Вайсман, О. Милютин, С. Губницкий, В. Калужин, А. Волчок, А. Иванов,  Л. Рубинчик;
 женщины — Е. Квятковская, М. Литинская, С. Игнатченко, К. Горшкова;
 5 международных мастеров по шахматной композиции:
 Ф. Бондаренко, Т. Горгиев, Э. Лившиц, А. Сарычев, С. Шедей.

В детских спортивных школах работают 80 отделений шахмат, в которых занимается свыше 20 тысяч школьников. Во Львовском институте физкультуры открыто отделение шахматной специализации (1974). В ряде клубов (например, в Одессе, Львове, Днепропетровске и других) работают общественные университеты шахматной культуры.

В рейтинге ФИДЕ под флагом Украины насчитывается 64 международных гроссмейстеров и 113 международных мастеров среди мужчин; 11 международных гроссмейстеров и 12 международных мастеров среди женщин (2012)

Чемпионы мира среди украинских шахматистов 

Вторая в истории шахмат чемпионка мира (1950—53 гг.) Людмила Руденко была родом с Украины.

Сборная Украины

Заочные шахматы 
Давние традиции имеют украинские шахматисты-заочники. В 1878—1880 сыграны 2 матча по 2 партии в каждом между М. Чигориным и 4 харьковскими шахматистами (все партии выиграл М. Чигорин). В 1879 «Шахматный листок» сообщал о матчах по переписке Харьков — Безансон (Франция), Харьков — Москва, Елизаветград — Житомир.

М. Шабельский (Харьков) стал победителем первого в России турнира по переписке (1882—1885), организованного журналом «Шахматы». Победителями соревнований по переписке становились последствии  харьковчане Б. Янкович («Шахматный вестник», 1886—1887) и А. Ромашкевич («Шахматный журнал», 1894—1895). Украинские шахматисты успешно выступали в ряде всесоюзных соревнований по переписке: Н. Копаев (Черновцы) и А. Сокольский (Львов) — призёры 1-го чемпионата СССР; Л. Масеев (Одесса) — бронзовый призёр 4-го и 5-го чемпионатов СССР; Квятковская (Харьков) и Горшкова (Херсон) — 2-кратные победительницы чемпионатов СССР среди женщин.

Чемпионами Европы по переписке становились: Вайсман (Харьков), А. Подольский (Киев), Калужин (Харьков). В составе сборной команды СССР Масеев, Ю. Сахаров (Киев) и М. Литинская — победители чемпионатов мира, В. Скоторенко (Горловка), Волчок (Николаев) и Рубинчик (Кременчуг) — чемпионатов Европы по переписке. Команда Харькова выиграла в 1974 первенство городов Европы по переписке (см. Кубок Эврара —Деланнуа).

В 1958 при шахматная федерации Украины создана комиссия заочных соревнований, которая провела в 1959—1986 13 личных чемпионатораины среди мужчин и 9 среди женщин, 9 командных первенств среди областей и 13 чемпионатов республики среди сельских шахматистов. Сборная команда Украины завоевала 3-е место в 7-м чемпионате СССР (1980—1982), успешно выступила в товарищеских матчах по переписке с шахматистами Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, ГДР, Люксембурга, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии.

Шахматная композиция 
Шахматная композиция получила активное развитие в начале 1920-х годов В. Брон (Харьков), В. Калина (Киев) и Я. Вильнер (Одесса) добились отличий в ряде всесоюзных и международных конкурсов; Я. Вильнер стал победителем Всесоюзного чемпионата по трёхходовкам (1929). В Харькове, Киеве, Одессе, Полтаве и Днепропетровске были созданы 
кружки шахматной композиции для школьников, которыми руководили опытные проблемисты. В 1930 при Всеукраинской шахматной секции создана комиссия по композиции. В 1932 А. Биленко (Полтава) выиграл Всесоюзный турнир по композиции, проведённый журналом «64».

В конце 1940-х — начала 1950-х годов наиболее успешно в области шахматной композиции выступали: Б. Авшаров, Н. Великий, Н. Зелепукин, Г. Любченко, А. Дзекцер, A. Молдованский, Е. Самотугов (все — Киев), Д. Годес, В. Крамаренко, И. Хвальчев (все — Харьков), Ю. Павлов (Львов), Л. Капуста, Н. Ковалёв (оба — Сумы), А. Каковин (Брянка, Ворошиловоградская область), Копаев (Черновцы) и другие. В 1950-е годах ведущее место среди украинских шахматных композиторов занимали композиторы из Днепропетровска: 
 Бондаренко,
 Горгиев,
 Руденко,
 Чепижный,
 С. Лейтес,
 Л. Ольмуцкий,
 Лившиц и другие.

Команда Украины на 1-м (1956/1957), 11-м (1981/1982) и 12-м (1984/1985) командных чемпионатах страны заняла 2-е места. В 1960-е годах победителями чемпионатов страны становились Чепижный (трижды), В. Власенко, призёрами — Руденко, Лившиц, Шедей. Руденко выиграл 10 золотых медалей в чемпионатах СССР (1973—1987).

Чемпионаты УССР по шахматной композиции проводятся с 1955. Всего в 1955—1987 проведено 11 чемпионатов; наиболее успешно в них выступали Руденко, Горгиев, B. Мельниченко, М. Марандюк. В 1987 проведён 1-й чемпионат УССР среди решателей задач и этюдов, который выиграл Н. Кондратюк (Житомирская область); в том же году он занял 2-е место во Всесоюзном 
чемпионате решателей.

Изданные книги 
В 1926 году вышла первая шахматная книга на украинском языке «Самоучитель игры в шахматы» (автор — Д. Григоренко). Всего за 60 лет (1926—1986) украинскими шахматистами выпущено свыше 60 шахматных книг, из них наиболее известны:
 «Современный шахматный дебют» Сокольского (1949),
 «Вопросы современной шахматной теории» И. Липницкого (1956),
 «Становление шахматного этюда» Бондаренко (1980),
 «Словарь шахматной композиции» Зелепукина (2 издание, 1985),
 «Уроки шахматной тактики» Волчка (1976),
 «Тайны шахматного поля» А. Костюченко и П. Рымаренко (1984) и другие.
Во время крупных всесоюзных и международных соревнований выпускаются специальный турнирные бюллетени.

Примечания

Литература 
 

 
История шахмат